Paisios o Paisio possono riferirsi a:
 Paisio di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Paisio I di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
 Paisio II di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
 Paisios del Monte Athos – monaco greco-ortodosso
 Paisios di Gerusalemme – patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme